9 може да се отнася за:

 9 – арабска цифра
 9 (число)
 9 (девета) година от новата ера
 9 (девета) година преди новата ера
 9 век от новата ера
 9 век пр.н.е.
 9-ия ден от месеца
 9-ия месец (септември)
 9 – анимационен филм от 2009 година
 9 – албум на Mercyful Fate
 M9 – галактика
 NGC 9 – галактика
 Девет – мюзикъл от 1982 година
 Девет – филм от 2009 година, базиран на мюзикъла
 Девета пехотна плевенска дивизия
 Девета артилерийска бригада
 Девети артилерийски полк
 Девети пехотен пловдивски полк